Леон (округ, Флорида)
 Леон (округ, Техас)